Dave Abell, voormalig lid van de band Iced Earth 
 David Abell (componist), Deens-Duitse componist
 David Abell (ondernemer), Brits zakenman
 David Charles Abell, Brits-Amerikaans orkestdirigent
 David H. Abell, voormalige politicus uit New York

Zie ook 

 David Abel